Termitodesmus är ett släkte av mångfotingar. Termitodesmus ingår i familjen Glomeridesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Termitodesmus